Villa Haase ist der Name folgender Gebäude:

 Villa Haase (Coburg), Bayern, für Friedrich Haase (Schauspieler) errichtet
 Villa Haase (Hannover), Niedersachsen, für Hugo Haase (Karussellbauer) errichtet

Siehe auch:
 Villa Haas in Sinn, Lahn-Dill-Kreis, Hessen